Комсомольское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Кунгурском районе Пермского края Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Комсомольский.

География 
Общая площадь в границах поселения составляет 77,1 кв. км.

Расстояние от центра поселения — посёлка Комсомольский — до города Кунгура —22 км.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пермской области от 27 декабря 2004 года № 1987-436 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Кунгурского района Пермской области»

Законом Пермского края от 9 декабря 2020 года упразднено 22 декабря 2020 года в связи с объединением Кунгура и Кунгурского муниципального района в Кунгурский муниципальный округ, все сельские поселения упразднены.

Население

Состав сельского поселения

Инфраструктура 
Средняя школа, школа искусств, детско-юношеская спортивная школа, станция юннатов, Комсомольский центр досуга, Центр детского творчества для детей, библиотека, ФАП.

На территории поселения действует ПТФ «Комсомольская» и другие предприятия.

Русская православная церковь 
Церковь Рождества Христова (1783) в деревне Комарово

Достопримечательности 
Среди достопримечательностей Комсомольского поселения памятник землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны (посёлок Комсомольский).

Примечания 

Муниципальные образования Кунгурского района
Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году